L'édition 2008 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Rafael Nadal et Tommy Robredo celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Rafael Nadal remporte le tournoi sans perdre le moindre set.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire espagnole Rafael Nadal - Tommy Robredo remporte son  en battant en finale Mahesh Bhupathi et Mark Knowles. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Rafael Nadal est le  dans l'histoire à remporter 4 fois d'affilée un même tournoi Masters Series.

Il est également le  à s'imposer 4 fois consécutivement à Monte-Carlo, après Anthony Wilding de 1911 à 1914.

45 minutes après la finale du simple, Rafael Nadal remporte la finale du double avec son compatriote Tommy Robredo. Il devient ainsi le  de l'histoire à réaliser un doublé dans un tournoi ATP Masters Series, après Jim Courier à Indian Wells en 1991.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Sport à Monaco en 2008
Tennis masculin en 2008
Tennis en avril 2008